Чхетиани — фамилия. Известные носители:

 Чхетиани, Дареджан (род. 1955) — депутат Парламента Грузии.
 Чхетиани, Звиад (род. 1984) — грузинский футболист.
 Чхетиани, Кахабер (род. 1978) — грузинский футболист.
 Чхетиани, Мзия Григорьевна (1940—2020) — грузинская советская писательница.